Det 6:e Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls år 1953. Alla matcher spelades i Voronezh från 24 januari till 7 februari 1953. Vinnare blev CSKA Moskva.

Mästerskapet avgjordes i en serie där de 8 lagen mötte varandra 1 gång. I undergruppen som spelades mellan 10 lag i Nizjnij Tagil mellan den 24 januari och 10 februari 1953. De 2 bästa lagen kvalificerade sig till mästerskapsgruppen.

Sovjetiska mästerskapet

Mästerskapsserien

Undergruppen

1954 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1953/1954